Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea (Arcavacata di Rende)
Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (Bergamo)
Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea (Firenze)
Centro Imolese di Documentazione sulla Resistenza Antifascista e Storia Contemporanea "Elio Gollini" (Imola)
Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio "Pina e Aldo Ravelli" - Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei Lager Nazisti (Milano)
Istituto Lombardo di Storia Contemporanea (Milano)
Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea "Vera Lombardi" (Napoli)
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" (Novara)
Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (Perugia)
Fondazione Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea (Sesto San Giovanni)
Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (Torino)
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea "Giorgio Agosti" (Torino)
Fondazione Museo Storico del Trentino (Trento)
Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara (Ferrara)
Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea dell'Università degli Studi di Padova (Padova)
Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana (Prato)

Altri Istituti sono elencati qui: Istituto nazionale Ferruccio Parri#Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea